Шотландский Первый Дивизион 1921/1922 () — 32-й сезон чемпионата Шотландии по футболу. Он начался 15 августа 1921 года и закончился 29 апреля 1922 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Шотландии на statto.com 

1921/1922
Шотландия
Шотландия
Спорт в Шотландии в 1921 году
Спорт в Шотландии в 1922 году